Shide – chiński mnich buddyjski z czasów dynastii Tang
 Shide – przedmiot rytualny w japońskiej religii shintō